Конорев — фамилия. Известные носители:

 Конорев, Александр Владимирович (1985—2022) — российский военнослужащий. Герой Российской Федерации.
 Конорев, Иван Алексеевич (1919—1943) — советский военнослужащий. Герой Советского Союза.